Ла Гравера има више значења:

 Ла Гравера (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гравера (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гравера (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гравера (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гравера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гравера (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гравера (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику